Баркабо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Собрарбе. Занимает площадь 88.08 км². Население — 129 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски